William Cockburn ist der Name folgender Personen:

* William Cockburn (Mediziner) (1669–1739), schottischer Mediziner 
 William Cockburn, 11. Baronet (1773–1858), britischer Geistlicher
 William Cockburn (Bankmanager) (1891–1957), britischer Bankmanager und Cricketspieler 

Siehe auch:
 Bill Cockburn (William Hastings Cockburn; 1902–1975), kanadischer Eishockeytorwart